Mesut Yılmaz, voormalig Turkse premier en tevens voormalig partijleider.
 Mesut Yılmaz, voetballer, spelend bij Kirikhanspor, tevens voormalig Süper Lig speler.